Церква святого Володимира Великого — парафія і храм греко-католицької громади Копичинецького деканату Бучацької єпархії Української греко-католицької церкви в селі Крогулець Чортківського району Тернопільської області.

Відомості 
28 липня 1936 року закладено перший камінь під будівництво церкви. Цеглу брали з місцевої цегельні, а камінь громада возила фірами (підводами) із с. Сидорів. 9 червня 1938 року священником Нестором Кисілевським освячено фундамент.

З приходом радянської влади будівництво церкви призупинено, а в післявоєнний період вимурувані мури розібрали на будматеріали. Згодом на фундаменті храму встановили пам'ятник загиблим у Другій світовій війні мешканцям с. Крогулець.

За ініціативою Ганни Король, Оксани Ганзоли та Олекса Корди у 1992 році  засновано греко-католицьку громаду.

У 1996 році розпочато будівництво церкви на старому фундаменті. У 2008 році її освятив єпископ Іриней Білик.

На території парафії є фігури Богородиці та хрести парафіяльного значення.

Парохи 
 Нестор Кисілевський,
 о. Василь Гіркий (1992—1993), 
 о. Василь Ткач (1993—1994), 
 о. Роман Кріса (1995—1996), 
 о. Микола Скринник (1996—2004), 
 о. Роман Гончарик (грудень 2005), 
 о. Олег Тройський (2005—2006), 
 о. Роман Гладій (з 5 листопада 2006).

Джерела 
 
 Гринюка, Б. Історія храму св. Володимира Великого у с. Крогулець на Тернопільщині // Історія релігій в Україні: науковий збірник пам’яті Ярослава Дашкевича (1926–2010). — Частина 2: Філософія, соціологія, політологія релігії; Частина 3: Сакральні пам’ятки. — Львів, 2016.– С. 367–382.

Церкви Чортківського району
Крогулець
Церкви Святого Володимира Великого
засновані в Україні 2008
2008 у Тернопільській області